Prober ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Prober (* 1941), österreichische Schauspielerin
 Josef Prober (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)